Stenelo – personaggio della mitologia greca, figlio di Perseo e re di Micene
Stenelo – personaggio della mitologia greca, figlio di Capaneo e re di Argo
Stenelo – personaggio della mitologia greca, padre di Cicno e re dei Liguri
Stenelo – personaggio dell'Eneide, guerriero troiano compagno di Enea
Stenelo – personaggio della mitologia greca, re di Argo e padre del Gelanore che fu detronizzato da Danao
Stenelo – personaggio della mitologia greca, figlio di Androgeo e compagno di Eracle